Љубичић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Витомир Љубичић (1920—1981), српски филмски и позоришни глумац
 Драгољуб С. Љубичић Мићко (рођ. 1962), српски глумац и комичар
 Драшко Љубичић (рођ. 1959), српски писац
 Иван Љубичић (рођ. 1979), бивши хрватски тенисер
 Крсто Љубичић (1915—1937), хрватски комунист
 Марко Љубичић (рођ. 1987), српски кошаркаш
 Никола Љубичић (1916—2005), генерал-армије ЈНА
 Радоје Љубичић (1920—1972), српски комунист

Референце 

Хрватска презимена
Српска презимена